PUM est un sigle qui désigne:
 au Québec, les Presses de l'Université de Montréal.
 en France, les Presses Universitaires du Mirail de l'Université de Toulouse.